Stugusjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nedre Stugusjön, sjö i Ljusdals kommun,  (31,3 ha)
Övre Stugusjön, sjö i Ljusdals kommun,  (19,8 ha)
Stugusjön, Jämtland, sjö i Östersunds kommun,  (1,51 km²)
Västra Stugusjön, sjö i Bräcke kommun,  (2,84 km²)
Stugusjön, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (39,2 ha)
Stugusjön (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (17,7 ha)
Stugusjön (Häggdångers socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun,  (6,27 ha)
Stugusjön (Resele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (1,97 km²)
Stugusjön (Skorpeds socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (1,3 km²)
Stugusjön, Lappland, sjö i Åsele kommun,  (30,9 ha)

Se även
Stugsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn